Брикнер (; ) — европейская фамилия:

 Брикнер, Александр Густавович (1834—1896) — русский историк немецкого происхождения, профессор кафедры истории Дерптского университета.
 Брикнер, Бенно-Бруно — протестантский богослов и проповедник.
 Брикнер, Богдан Константинович (Людвигович) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9771; 26 ноября 1855.
 Брикнер, Иван Игоревич (род. 1993) — украинский футболист.
 Брикнер, Людвиг Христофорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8104; 26 ноября 1848.
 Брикнер, Сабольч (род. 1980) — венгерский певец.
 Брикнер, Фёдор Христофорович — Георгиевский кавалер; майор; № 8766; 26 ноября 1851.
 Брикнер, Эдуард (1862—1927) — географ и метеоролог, сын историка А. Г. Брикнера.

Примечания